San José de los Pozos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José de los Pozos, Sonora, ort, Bacerac, 
 San José de los Pozos, Jalisco, ort, Acatlán de Juárez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar